Achmeteli (auch Akhmeteli) ist der Familienname folgender Personen:

 Michael Achmeteli (1895–1963), georgischer Wirtschaftswissenschaftler und Hochschullehrer
 Sandro Achmeteli (1886–1937), georgischer Theaterregisseur und -leiter, siehe Rustaweli-Theater
 Sopiko Achmeteli (* 1981), georgische Skirennläuferin